Le qualificazioni del singolare femminile della Kremlin Cup 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lesja Curenko (qualificata)
  Kateřina Siniaková (qualificata)
  Ana Konjuh (ultimo turno, Lucky loser)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)

  Nicole Gibbs (qualificata)
  Camila Giorgi (secondo turno)
  Irina Khromacheva (ultimo turno)
  Evgenija Rodina (secondo turno)

Qualificate 

  Lesja Curenko
  Kateřina Siniaková

  Nicole Gibbs
  Anna Blinkova

Lucky loser 

  Ana Konjuh

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2016
WTA Tour 2016